Георги Калайджиев е български футболист, офанзивен полузащитник. Роден е на 19 декември 1984 г. в Гоце Делчев. Играл е за Локомотив 101, Пирин (Гоце Делчев), Миньор (Перник) и Локомотив (София) (2005/л., играе в 2 контроли и 1 мач на турнира „Плейстейшън 2“). От 2010 г. играе за ФК Банско.

Статистика по сезони 

Български футболисти
Родени в Гоце Делчев
Български футболисти от Македония
Български футболисти в Литва
Български футболисти в Молдова